Hartmann von Werdenberg ist der Name folgender Personen:

* Hartmann I. von Werdenberg († um 1271), Graf von Kraiburg und Marquartstein, Graf von Werdenberg
 Hartmann von Werdenberg-Sargans (* um 1350; † 1416), Bischof von Chur
 Hartmann III. von Werdenberg-Sargans (* um 1305; † 1354), Graf aus dem Geschlecht Werdenberg